ECE steht für:
 ECE Industriebeteiligungen, österreichische Beteiligungsgesellschaft (z. B. Jenoptik AG)
 ECE Group, ein deutsches Immobilienunternehmen („Einkaufs-Center-Entwicklungsgesellschaft“)
 ECE-Prüfzeichen, eine Kennzeichnung von genehmigungspflichtigen Bauteilen an Kraftfahrzeugen
 ECE-Regelungen, technische Vorschriften für Kraftfahrzeuge der Wirtschaftskommission für Europa
 École centrale d’électronique, eine französische Graduiertenschule für Ingenieurwesen
 Economic Commission for Europe, die englische Bezeichnung der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen
 Endothelin-Converting Enzyme (Endothelin-Konversionsenzym), das reaktionsbestimmende Enzym der Endothelinbiosynthese
 EuroCity-Express, Zuggattung in Deutschland seit Dezember 2017
 Extrachromosomales Element, eine Gruppe von bakteriellen Erbinformationen

EC-E steht für:
 Chrysler EC-E, ein PKW-Modell
 Provinz Esmeraldas in Ecuador nach ISO 3166-2

Ece steht für:
 Ece (Name), ein türkischer Vor- und Familienname

Abkürzung